В теорії ймовірностей є два розподіли ймовірностей, які називають рівномірним розподілом

 Дискретний рівномірний розподіл
 Неперервний рівномірний розподіл

Ймовірнісні розподіли
Теорія ймовірностей